Соревнования по парусному спорту в классе «» на летних Олимпийских играх 1936 года прошли с 4 по 10 августа. Приняли участие 25 спортсменов. Яхты участникам предоставлялись организаторами соревнований. Каждая яхта была названа в честь одного из немецких городов.

Олимпийским чемпионом стал молодой голландский спорстмен Дан Кагхелланд, который победил в 3 гонках из 7.

Серебряную медаль завоевал хозяин соревнований Вернер Крогман.

Бронзовую медаль завоевал британец Питер Скотт — сын знаменитого исследователя Аркитики Роберта Скотта

Медалисты

Соревнование 
Соревнования по парусному спорту состояли из 7 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, начислялось исходя из занятого спортсменом места. За первое место в гонке яхтсмен получал 25 очков, за второе 24 очка и так вплоть до последнего 25-го места, за которое спортсмен получал 1 очко. Если яхтсмен по каким-либо причинам не финишировал, то он не получал ни одного балла. В ходе соревнований страна могла сменить участника.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета 
 Результаты  на сайте sports-reference.com 
 Результаты соревнований 
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 1039—1040)